Borj El Kebir est le nom de plusieurs forts :

Maroc 
 Borj El Kebir, Salé

Tunisie 
 Borj El Kebir, Houmt Souk
 Borj El Kebir, Mahdia

Homonymie de monument